Baye puede referirse a: 

 Baye, comuna francesa situada en Finisterre.
 Baye, comuna francesa situada en Marne.